Productor de cinema, que supervisa la creació d'una pel·lícula
 Productor musical, que supervisa la creació d'un disc
 Productor teatral, que supervisa la representació d'una peça de teatre
 Productor industrial, que oferix un bé o servei en el mercat.
 Productor de televisió, que supervisa la creació d'un programa de televisió